Taliga ist der Name folgender Personen:
 Kitione Taliga (* 1993), fidschianischer Rugbyspieler, Olympiasieger
 Josevata Taliga Rokocoko (* 1983), neuseeländischer Rugbyspieler; siehe Joe Rokocoko

Táliga steht für:
 Táliga, spanische Gemeinde in der Provinz Badajoz
 Río Táliga, Fluss auf der iberischen Halbinsel